Németország
Nidda, folyó Németországban
Nidda, település Hessen tartományban